Wojtczak (forma żeńska: Wojtczak/Wojtczakowa; liczba mnoga: Wojtczakowie) – nazwisko polskie. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka w Wielkopolsce, na Ziemi Łódzkiej oraz w Warszawie i jej okolicach.

Nazwisko można wywodzić od imienia słowiańskiego Wojciech albo od rzeczownika pospolitego wójt. Podobną etymologię mają nazwiska „Wojtkiewicz” i „Wojtkowiak”.

Lista osób o nazwisku Wojtczak, które mają biogram na stronach Wikipedii 
 Andrzej Wojtczak (ur. 1957) – chemik, profesor krystalochemii
 Edyta Wojtczak (ur. 1936) – spikerka TVP
 Irek Wojtczak (ur. 1968) – saksofonista i kompozytor
 Jadwiga Wojtczak (ur. 1942) – lekkoatletka i dyskobolka
 Jerzy Wojtczak-Szyszkowski (1939) – profesor filologii klasycznej
 Leszek Wojtczak (ur. 1939) – fizyk, profesor zwyczajny
 Marek Wojtczak (ur. 1964) – gitarzysta basowy i kontrabasista
 Marian Wojtczak (1916-1980) – aktor teatralny i filmowy
 Michał Bernard Wojtczak (ur. 1956) – przedsiębiorca, poseł na Sejm X kadencji
 Michał Wojtczak (ur. 1954) – polityk, parlamentarzysta
 Mirosława Wojtczak (ur. 1959) – charakteryzator filmowa
 Stanisława Wojtczak (1907-1981) – nauczycielka, harcerka, krajoznawca, działacz PTTK
 Tadeusz Wojtczak (1913-1997) – żołnierz Armii Krajowej
 Tadeusz Wojtczak (1915-1944) – podharcmistrz, konspirator
 Włodzimira Czesława Wojtczak (1909-1943) – zakonnica, elżbietanka, Służebnica Boża
 Zbigniew Wojtczak (1925-2015) – profesor chemii fizycznej i fizykochemii

Przypisy